est un mot anglais signifiant « sans mélange ». Il peut faire référence à :

 , album de  sorti le  ;

 , album d' sorti en 2000.